«Премия «Джини» за лучший фильм» присуждается Канадской академией кино и телевидения, с первой церемонии 1980 года.

Победители и номинанты

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

Ссылки 
 Официальный сайт премии «Джини»
 

Джини (кинопремия)